Lecoq se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henri Lecoq
 Jean-Claude Lecoq